Théon (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Théon d'Alexandrie le Grammairien (–) ;
 Théon d'Alexandrie le Médecin () ;
 Théon d'Alexandrie le Mathématicien, dernier directeur du Mouseîon de la Bibliothèque d'Alexandrie () ;
 Théon de Smyrne, un maître d'école platonicien sous le règne d’Hadrien () ;
 Aelius Théon, un sophiste d'Alexandrie ().